|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2014 vond plaats van 3 tot en met 11 mei 2014 in het Caja Mágica in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de veertiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2014. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Het toernooi was zeer sterk bezet: uit de top 30 namen 29 speelsters deel.

Titelverdedigster Serena Williams was als eerste geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, maar zag af van verdere deelname als gevolg van een dijbeenblessure.

Het achtste reekshoofd Maria Sjarapova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Roemeense Simona Halep in drie sets. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Madrid op haar naam te schrijven, nadat zij in het voorafgaande jaar de eindstrijd verloor. Het was haar 31e WTA-titel, de tweede van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 30

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Anastasija Pavljoetsjenkova en Lucie Šafářová bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Anabel Medina Garrigues en Jaroslava Sjvedova.

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Peng Shuai, bereikte de halve finale. Zij werden bedwongen door het Spaanse koppel Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro, dat met een wildcard tot het toernooi was toegelaten.

In de eindstrijd moesten de Spaanse dames evenwel hun meerdere erkennen in het als tweede geplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci. De finale werd beslist in twee sets. Het was hun negentiende gezamenlijke titel. Beiden hadden daarnaast nog drie dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 

  Toernooischema WTA

Madrid 2014
Madrid